Сигхер () — король Эссекса (664—683 и 687—689).

Биография 
Сигхер родился в семье Сигеберта. В 664 году он стал королём Эссекса и сразу же отказался от христианства и начал поклоняться идолам. Его соправитель, Себби остался христианином.

Сигхер решил свергнуть Себби и заручился поддержкой Уэссекса, а Себби был поддержан Мерсией. В итоге этого противостояния победил Себби, а Сигхер был вынужден признать себя вассалом Себби.

Король Мерсии Вульфхер послал своего епископа Ярумана в Эссекс. Все саксы вернулись к христианству, а Сигхер, женатый на племяннице короля Вульфхера Осите, в 683 году бежал в Северный Элмхэм.

После смерти Вульфхера Сигхер вернулся в Эссекс и примирился с Себби. Вместе они разгромили Кент, где с 687 года стал править сам Сигхер. Он владел этим королевством вплоть до своей смерти в 689 году.

Литература 
 Chaney William A. (1970). The cult of kingship in Anglo-Saxon England: the transition from paganism to Christianity. Manchester University Press ND. pp. 168.ISBN 0719003725.
 Barbara Yorke Kings and Kingdoms of early Anglo-Saxon England. Routledge, London/New York 2002, ISBN 0-415-16639-X.
 Michael Lapidge, John Blair, Simon Keynes, Donald Scragg (Hrsg.). The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u.a. 2001, ISBN 0-631-22492-0.
 John Cannon, Anne Hargreaves. The Kings and Queens of Britain. 2. überarb. Aufl. Oxford University Press, Oxford 2009, ISBN 978-0-19-955922-0, S. 27.

Ссылки 
 Сигхер, король Эссекса и Кента

Короли Эссекса VII века
Свергнутые монархи
Короли Кента VII века